Улица Ко́оли (, Школьная улица) — короткая (48 метров) улица Старого Таллина (Эстония), идёт от улицы Аида вдоль крепостной стены как продолжение улицы Лаборатоориуми в сторону улицы Гюмнаазиуми.

История 
Название этой улицы, как и соседних — Гюмнаазиуми, Лаборатоориуми — связано с располагавшейся поблизости школой, ныне — гимназией Густава Адольфа.

С 1939 по 1989 была объединена с соседней улицей Гюмнаазиуми.

Застройка улицы 
д. 1 — башня Нуннадетагуне

д. 7 — башня Лёвеншеде

Располагавшаяся у выхода к крепостной стене улицы Аида башня Липпе не сохранилась, на этом месте проход в стене.

Примечания

Ссылки 
Видеопрогулка по улице

Коо